Monte Cassino oder Montecassino steht für:

 Monte Cassino (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Montecassino (Berg), veraltend Monte Cassino, Berg nahe der Stadt Cassino (Latium) in Italien
 Abtei Montecassino, Benediktinerkloster in Italien
 Amatus von Montecassino, langobardischer Geschichtsschreiber

Siehe auch:
 Die grünen Teufel von Monte Cassino, deutscher Kriegsfilm
 Kreuz von Monte Cassino, polnische militärische Auszeichnung
 Schlacht um Monte Cassino in Italien (1944)
 Schlachtgewitter am Monte Cassino, US-amerikanischer Kriegsfilm